Дориан:
 Дориан Грей — главный герой романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1890—1891).
 «Дориан Грей. Дьявольский портрет» — британский триллер 2004 года по мотивам романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».
 «Дориан Грей» — британская экранизация романа, вышедшая в 2009 году.
 Дориан, Арман (род. 1973) — американский учёный-медик армянского происхождения.
 Дориан, Пьер Фредерик — французский политический деятель.
 Джон Дориан (Джей Ди) — персонаж американского комедийного телесериала «Клиника».

См. также 
 Портрет Дориана Грея